Jean-Jacques Moreau peut désigner :

 Jean-Jacques Moreau (1899-1927), artiste peintre et dessinateur français ;
 Jean-Jacques Moreau (1923-2014), mathématicien et mécanicien français ;
 Jean-Jacques Moreau (1947-), acteur français.